Heads (teste in lingua inglese) può indicare:

Musica 
 Heads  – album degli Osibisa del 1972
 Heads – side project dei Talking Heads

Altro 
 Zero assoluto (Heads) – romanzo di Greg Bear del 1990
 Heads – film per la televisione del 1994 diretto da Paul Shapiro
 Heads – manga di Keigo Higashino e Motorō Mase del 2002